O Diário de Tati é um filme de comédia brasileiro lançado em 2012 pela Globo Filmes Foi dirigido por Mauro Farias, com roteiro baseado no livro O Diário de Tati, de Heloísa Périssé, a qual protagoniza o longa-metragem. O filme foi gravado em 2006, porém ficou engavetado por seis anos pela falta de captação de recursos e patrocinadores, sendo lançado apenas em 2012.

Enredo
Tati (Heloísa Périssé) é uma adolescente típica de 16 anos, que desabafa todos seus dilemas pessoais em seu diário, o qual ela apelidou de "Di". Como toda garota de sua idade, ela vive em guerra com seus dois irmãos, Tom (Pedro Neschling) e Bruno (Bruno Cariati) – cada um fruto de um dos três casamentos de sua mãe (Louise Cardoso), que não entende seu universo particular. Nada popular, Tati sempre conta com a ajuda de suas duas melhores amigas, Rô (Stella Brajterman) e Titi (Keli Freitas), na rivalidade com sua inimiga de infância, Camila Pessegueiro (Thaís Fersoza), a garota mais popular do colégio e líder do grupo de patricinhas formado por Juliana (Karina Dohme) e Bianca (Larissa Machado).

Apesar de tentar esconder que pegou uma recuperação de matemática de sua família, a verdade vem à tona e Tati fica de castigo durante todo o verão, tendo que lidar com as férias longe das amigas e sobrecarregada de estudos, além da nova namorada de seu pai (Marcos Caruso), a espanhola Anita (Márcia Cabrita). Em meio a toda confusão de sua vida, a garota espera conquistar Zeca (Thiago Rodrigues), o garoto dos seus sonhos, mas pode acabar percebendo que o melhor amigo de seu irmão, Maurinho (Marcelo Adnet), que lhe dá aulas de recuperação, pode ter mais a ver com ela.

Elenco 
 Heloísa Périssé como Tatiana Duarte (Tati)
 Louise Cardoso como Isadora Duarte (Isa)
 Thiago Rodrigues como Zeca
 Marcelo Adnet como Maurinho
 Pedro Neschling como Tom Duarte
 Thaís Fersoza como Camila Pessegueiro
 Marcos Caruso como Carlos Alberto Duarte
 Márcia Cabrita como Anita Duarte
 Stella Brajterman como Rô
 Keli Freitas como Titi
 Karina Dohme como Juliana
 Larissa Machado como Bianca
 Maria Clara Gueiros como Tia Clara Duarte
 Bruno Cariati como Bruno Duarte
 Luis Miranda como Seu Neves
 Sura Berditchevsky como Professora Pali Banora
 Gregório Duvivier como Bidú
 Carolina Ghirardelli como Dida
 Aline Aguiar como Teti
 Valnei Aguiar como Porteiro da escola

Ligações externas 
 
 
 O Diário de Tati no AdoroCinema
 

Filmes do Brasil de 2012
Filmes de comédia do Brasil
Filmes em língua portuguesa
Filmes da Globo Filmes